het jaartal 550
Duckworth-Lewismethode, een cricketterm
D&L, of Devos Lemmens, een Belgische fabrikant van sauzen en mayonaises
Delta Air Lines, IATA-luchtvaartmaatschappijcode DL
Delta Lloyd
Deciliter, een verouderde inhoudsmaat van 0,1 liter
Delvinë (district), een district in de Albanese prefectuur Vlorë (kentekencode: DL)
Didactische leeftijd
<dl> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen
Aanduiding voor een racemaat